Литва є чистим імпортером енергії та електроенергії. Первинне споживання енергії у Литві становило 98 ТВт-год, або 29 ТВт-год на мільйон людей у 2009 році. 

Систематична диверсифікація імпорту та ресурсів енергії є ключовою енергетичною стратегією Литви . Довгострокові цілі були визначені Національною стратегією енергетичної незалежності у 2012 році Литовським Сеймом . Підраховано, що стратегічні ініціативи щодо енергетичної незалежності будуть коштувати 6,3–7,8 мільярда євро та забезпечать щорічну економію 0,9–1,1 мільярда євро.

Огляд

Природний газ 

Для того, щоб зруйнувати монополію Газпрому  на ринку природного газу Литви, у 2014 році в порту Клайпеди був побудований перший великомасштабний імпортний термінал в Прибалтиці — Клайпеда - СПГ ФРСУ, збудований у 2014 році. Equinor постачатиме 540 мільйонів кубометрів природного газу щорічно з 2015 р. до 2020 р. Термінал здатний задовольнити весь попит Литви, а в майбутньому 90% національного попиту Латвії та Естонії. 

Газовий взаємозв'язок Польща - Литва (GIPL), також відомий як трубопровід Литва - Польща, - це запропонований взаємозв'язок природного газу між Литвою та Польщею, який, як очікується, завершиться до 2019 року.

Компанією із транспортування та розподілу природного газу в Литві є .

Електроенергія 
Литва імпортує 70% своїх потужностей, переважно зі Швеції, а середня ціна електроенергії є однією з найвищих в ЄС.  У 2015 році лінії електропередачі з'єднали Литву зі Швецією (700 МВт) та Польщею (500 МВт).

Відновлювальні джерела енергії 

У 2016 році відновлювана енергія в Литві становила 27,9% від загальної кількості виробництва електроенергії в країні . Раніше уряд Литви мав на меті отримати 23% усієї енергії з поновлюваних ресурсів до 2020 року. Ця мета була досягнута в 2014 році, 23,9% енергії були відновлювані.

З новою встановленою потужністю вітру 178 МВт у 2016 році та середнім енергоспоживанням 1,1 ГВт, Литва була державою-членом ЄС з найвищим рівнем нової вітроенергетики, встановленої у 2016 році щодо її споживаної енергії. 

Насосне сховище Kruonis забезпечує накопичення енергії, усереднюючи попит на електроенергію протягом дня. Насосне сховище має потужність 900 МВт (4 одиниці, 225 МВт кожен). Каунаська гідроелектростанція має потужність 100 МВт і забезпечує близько 3% попиту на електроенергію в Литві.

Примітки

Посилання 

Енергетика за країною
Енергетика Литви
Промисловість Литви

 Мапа електромереж Литви